Aszur-rabi – imię dwóch władców Asyrii:
 Aszur-rabi I
 Aszur-rabi II